Davidov – comune della Slovacchia nel distretto di Vranov nad Topľou
 Ivan Davidov – calciatore bulgaro
 Milan Davidov – calciatore serbo
 Stradivari Davidov – violoncello di Antonio Stradivari

Pagine correlate 
Davydov
Davidoff